Акбула́кский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Оренбургской области России.

Административный центр — посёлок Акбулак.

География 
Площадь территории: 4977 км². Полезные ископаемые: небольшие месторождения нефти (Копанское), газа (Ногумановское), а также месторождения различного строительного сырья.

Граничит с Соль-Илецким и Беляевским районами Оренбургской области, а также с Республикой Казахстан.

История 
Впервые Ак-Булакский район был образован 12 апреля 1921 года в составе Актюбинской губернии Киргизской АССР. В его состав входило 22 волости: Ак-Булакская, Астраханская, Беляевская, 1-я Буртинская (кочевая), 2-я Буртинская (кочевая), Джиренкопинская (кочевая), Илекская (кочевая), Калининская, Ключевская, Крючковская, Михайловская, Николаевская, Ново-Алексеевская, Ново-Михайловская, Петропавловская, Саздинская, Тамдинская (кочевая), Томар-Уткульская (кочевая), Туатюбинская (кочевая), Харьковская, Хобдинская (кочевая), Яйсанская.

5 октября 1921 года Беляевская, 1-я Буртинская, 2-я Буртинская, Ключевская, Крючковская и Михайловская волости были переданы в Орский уезд Оренбургской губернии в составе Киргизской АССР.

21 октября 1921 года Ново-Михайловская волость была передана в Актюбинский район Актюбинской губернии.

5 июля 1922 года Ак-Булакский район был преобразован в Ак-Булакский уезд.

16 января 1924 года Ак-Булакский уезд был упразднён. Его территория присоединена к Актюбинскому уезду.

В 1928 году Ак-Булакский район был восстановлен в составе Актюбинского округа.

В декабре 1930 г., в связи с ликвидацией окружного деления, Ак-Булакский район перешёл в прямое подчинение Казакской АССР, а в феврале 1932 г. он вошёл в состав Актюбинской области.

7 декабря 1934 года из состава района был выделен Мартукский район, который остался в составе Казакской АССР, а собственно Акбулакский район был передан из состава Актюбинской области Казакской АССР, в свою очередь находившейся в составе РСФСР, непосредственно в Оренбургскую область.

В январе 1963 года Акбулакский район был упразднён, но в январе 1965 восстановлен.

Население 

Национальный состав Акбулакского района по данным переписи населения 1939 года: украинцы — 42,3 % или 14 225 чел., русские — 28,4 % или 9 535 чел., казахи — 22,5 % или 7 559 ​чел. Всего на территории района проживало 33 636 чел.

Территориальное устройство 
Акбулакский район как административно-территориальная единица области включает 15 сельсоветов и 1 поссовет. В рамках организации местного самоуправления,  Акбулакский муниципальный район включает соответственно 16 муниципальных образований со статусом сельских поселений (сельсоветов/поссоветов):

Населённые пункты 
В Акбулакском районе 47 населённых пунктов.

19 февраля 1999 года были упразднены посёлок Богдановка и село Свечковка.

21 июня 2005 года был упразднён посёлок Чаган.

Экономика 
Промышленность в районе не получила существенного развития. Специализация района сельскохозяйственная: зерноводство, мясо-молочное и шёрстное скотоводство.

В 17 км от села Сагарчин расположен автомобильный пункт пропуска через границу с Казахстаном, обслуживающий граждан всех стран мира.

Примечания

Ссылки